Man of the Forest – film del 1921 diretto da Howard C. Hickman
 Man of the Forest – film del 1926 diretto da John Waters
 Man of the Forest – film del 1933 diretto da Henry Hathaway